Etudes  bezeichnet:

 Etudes (Album), Jazzalbum von Charlie Haden, Paul Motian und Geri Allen (1989)
 Études d’exécution transcendante, Titel eines Zyklus von zwölf Klavieretüden von Franz Liszt
 17 Etudes-tableaux op. 33 & 39 (Rachmaninow), Klavierzyklus von  Sergei Rachmaninow 
 Études d’après nature, Bezeichnung für als Lehrmittel und Vorlagen gedachte Fotografien des 19. Jahrhunderts
 Études Design Développement et Diffusion des Produits sarl, ursprüngliche Bezeichnung des  Automobilherstellers International Motors Cars

Siehe auch
 Etüde